A Copa dos Presidentes da Ásia ou Copa dos Presidentes da AFC foi um campeonato de futebol organizado pela Confederação Asiática de Futebol. Conta com clubes representantes dos países da zona central da Ásia, principalmente dos ex-integrantes da União Soviética

Os critérios de qualificação para a competição é para clubes de federações da AFC que se enquadram como nações emergentes, conforme consta no documento "Visão da Ásia". Os clubes dos países que estão "maduros" e "em desenvolvimento" são inseridos na Liga dos Campeões da AFC e na Copa da AFC, respectivamente. Para que uma "nação emergente" possa ter um representante no entanto, o país deve ter uma liga de futebol aceitável. A equipe que representa um país em uma edição da Copa dos Presidentes da AFC deve ser a atual campeã da liga deste país.

Campeões

Performance por países

Performance por equipes

Ver também

Referências 
 

Competições de futebol da Ásia